Reichmann, Reichman, Rajchman:
 Eva Gabriele Reichmann 
 Theodor Reichmann

Reichman 
 Uri’el Reichman (ur. 1942), izraelski polityk

Rajchman 
 Henryk Floyar-Rajchman (1893-1951), polski polityk
 Ludwik Rajchman (1881-1965), polski bakteriolog
 Leonid Fiodorowicz Rajchman (1908-1990), generał lejtnant NKWD
 Ferdynand (Efraim) Rajchman (1918-1999), polski doktor